Но́вая волна́ 2015 () — 14-й международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проводился со 2 по 11 октября 2015 года в российском городе-курорте Сочи на сцене «New Wave Hall», специально сооруженной на площади Северного мола Морского вокзала для проведения конкурса. В конкурсе приняли участие 15 исполнителей из 12 стран мира. Прямую трансляцию конкурса осуществлял телеканал «Россия-1».

Место проведения 

В декабре 2014 года стало известно, что в 2015 году «Новая волна» будет проводиться в Сочи. В январе 2015 года это информация была подтверждена.

Изначально было заявлено, что конкурс пройдёт в Олимпийском парке с 25 по 30 августа 2015 года, однако руководство города приняло решение о переносе международного конкурса на другие даты. В начале июля организаторы объявили, что конкурс пройдёт со 2 по 11 октября совместно с российским этапом «Формулы-1», который будет проходить с 8 по 11 октября.

Специально к международному конкурсу на площади Северного мола Морского вокзала была сооружена современная концертная площадка. Организаторы подготовили престижную площадку, способную принять на высочайшем уровне гостей фестиваля. Была сооружена сцена, зрительские трибуны, установлено современное звуковое и световое оборудование. Концертная площадка имела сборно-разборную конструкцию. Сооружение данного объекта власти города и организаторы фестиваля начали в сентябре.

Смена места проведения 
Разговоры о возможной смене места проведения фестиваля «Новая волна» ходили уже несколько лет.

В 2014 году идея о смене места проведения стала особенно актуальна в связи с тем, что в июле, незадолго до начала конкурса, по решению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в список нежелательных для въезда в Латвию лиц были внесены известные российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, выступавшие в поддержку присоединения Крыма к России, произошедшего* весной 2014 года. 
В дополнение к этому в июле латвийское национальное политическое объединение VL!-ТБ/ДННЛ призвало официальных лиц Латвии и жителей этой страны не участвовать в мероприятиях конкурса «Новая волна».

В ноябре депутаты Казанской городской думы предложили перенести фестиваль из Юрмалы в Казань. В интернете было открыто онлайн-голосование за проведение фестиваля в этом городе. Президент конкурса, композитор Игорь Крутой, рассматривал в качестве вариантов мест для проведения фестиваля Крым, Сочи, Светлогорск, Баку, Калининград и Казань.

В итоге был выбран Сочи, поскольку этот город-курорт имеет хорошую современную инфраструктуру, доставшуюся ему в наследство от Олимпиады 2014 года. Потери бюджета Юрмалы, по данным члена президиума сейма Латвии Андрея Клементьева, составили 17 миллионов евро.

Состав жюри 
В первоначальный состав жюри конкурса вошло 8 человек:

   Игорь Крутой (Председатель жюри)
  Филипп Киркоров
  Леонид Агутин
  Ани Лорак
  Валерия
   Анжелика Варум 
  Димитрис Контопулос
  Лайма Вайкуле

Участники 
В музыкальном конкурсе приняли участие 15 молодых исполнителей, представляющих 12 стран: Армению, Беларусь, Болгарию, Грецию, Индонезию, Италию, Казахстан, Латвию, Россию, Украину, Хорватию и Швейцарию.

Конкурсная программа

1-й конкурсный день (3 октября) 

В 1-й конкурсный день участники исполнили песни из кинофильмов.

Ведущие: Стас Костюшкин и Липа.

2-й конкурсный день (4 октября) 

Во второй конкурсный день состоялся «День дуэтов» — молодые таланты спели вместе с победителями и лауреатами «Новой волны» прошлых лет песни на музыку и стихи Игоря Николаева.

Ведущие: Тимур Родригез и Лера Кудрявцева.

3-й конкурсный день (10 октября) 

Третий конкурсный день получил название «День премьер» — участники исполнили свои новые песни, никогда ранее не звучавшие.

Ведущие: Тимур Родригез, Стас Костюшкин и Липа.

В 3-й конкурсный день выступило только 14 участников из изначальных 15 — участница из Болгарии Невена Цонева вынуждена была покинуть конкурс из-за проблем со здоровьем.

Внеконкурсные выступления

Открытие (2 октября) 

Ведущие: Лера Кудрявцева, Липа, Сергей Лазарев, Стас Костюшкин, Тимур Родригез.

1-й конкурсный день (3 октября) 

Ведущие: Коля Серга и Михаил Галустян.

2-й конкурсный день (4 октября) 

Ведущие: Игорь Верник и Вадим Верник.

Вечер Юрия Башмета (5 октября) 

Ведущие: Никита Михалков и Липа.

Гала-концерт (6 октября)

Концерт «Звёздные семьи» (7 октября) 

Ведущие: Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук.

Концерт «Ирина Аллегрова и два маэстро» (8 октября) 

Ведущий: Гарик Мартиросян.

Творческий вечер Валерия Леонтьева (9 октября) 

Ведущий: Максим Галкин.

3-й конкурсный день. Концерт звезд (10 октября) 
Ведущие: Николай Цискаридзе и Максим Галкин.

Закрытие (11 октября) 

Ведущие: Стас Костюшкин, Лера Кудрявцева, Тимур Родригез, Липа, Сергей Лазарев

Итоги 
11 октября, в заключительный, 10-й, день фестиваля, были подведены итоги конкурса.

 1-е место: Дамир Кеджо (Хорватия)
 2-е место: Ademi (Казахстан), Миллейн Фернандес (Индонезия)
 3-е место: группа «The Pringlez» (Украина)
 Приз зрительских симпатий: Ademi (Казахстан)
 Специальный приз от банка «Югра»: Камила Iz Май Lova (Россия)

См. также 
 Детская Новая волна 2015
 Конкурс песни Евровидение 2015
 Детский конкурс песни Евровидение 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»  

2015 год в музыке
«Новая волна» по годам
2015 год в музыке России